Яковлев, Анатолий:
 Яковлев, Анатолий Владимирович (род. 1940) — математик, лауреат премии имени А. И. Мальцева.
 Яковлев, Анатолий Георгиевич (род. 1958) — советский и российский самбист и дзюдоист.
 Яковлев, Анатолий Михайлович (1902—1978) — советский инженер, конструктор, лауреат Ленинской премии.
 Яковлев, Анатолий Тимофеевич (1941—2015) — советский и российский учёный, изобретатель, организатор производства, Герой Социалистического Труда.